Појам Александар Иванов може да се односи на:
 Александар Иванов (сликар)
 Александар Иванов (певач)
 Александар Иванов (атлетичар)